Александра Васильчикова:
 Васильчикова, Александра Александровна (в замужестве — Милорадович; 1860—1927) — русская поэтесса и переводчица.
 Васильчикова, Александра Ивановна (урождённая Архарова; 1795—1855) — фрейлина русского императорского двора (1811), хозяйка литературного салона.